Федиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Федиевка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Федиевка — село в Решетиловском районе Полтавской области.